Консультант — короткометражный фильм из серии Marvel One-Shots.
Консультант — российский художественный фильм 2016 года, реж. Алексей Рудаков.
Консультант — американский телесериал 2023 года, в главной роли Кристоф Вальц.